Mirjana Nikolić (Beograd, 19. avgust 1949 — Beograd, 23. jun 2012) bila je srpska glumica. Studirala je istoriju umetnosti u Beogradu. Ostaće upamćena po ulozi Radojke u Leptirici, čuvenom televizijskom hororu Đorđa Kadijevića.

Filmografija 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 
|-
| 1969. ||  Zaseda  || Učiteljica
|- 
| 1969. || Baksuz (serija) || 
|-
| 1969. || Silom otac || Arsina kći Zorica
|-
|1970. || Kondori || 
|-
|1971. || Ceo život za godinu dana || 
|-
|1972. || Pukovnikovica  || Pukovnikova ljubavnica
|-
|1973. || Orgulje i vatrogasci || Magda
|-
|1973. || Leptirica|| Radojka
|-
|1973. ||-{England Made Me}-  || Nikki
|-
|1973. || Beograd ili tramvaj a na prednja vrata || 
|-
|1974. || Parlog  || 
|-
|1974. || Пролећни ветар || Katja
|-
| 1975. || Kraj nedelje (ТВ) || 
|-
| 1975. || Песма (ТВ серија) || 
|-
|1976. || Vojnikova ljubav  || Caca
|-
|1976. || Meduza Sajana || 
|-
|1978. || Povratak otpisanih || 
|-
|1979. || Geršla || 
|-
|1980. || Vruć vetar || Medicinska sestra I
|-
|1980. || Snovi, život, smrt Filipa Filipovića || 
|-
|1981. || Neka druga žena || 
|-
|1973/81. || Pozorište u kući || Rodoljupka / Plavuša
|-
|1984. || Jaguarov skok || 
|-
|1986. || Druga Žikina dinastija || Plavuša, Pericina žena
|-
|1987. || Vuk Karadžić || Kneginja Julija Obrenović 
|-
|}

Reference

Spoljašnje veze 

 

Рођени 1949.
Умрли 2013.
Глумци из Београда
Српске глумице
Југословенски глумци
Глумци и глумице серије Вече са звездама